Cambiano ima više značenja:
 Cambiano, Firenze
 Cambiano, Torino